Die Spielzeit 1937/38 der 1. Liga () war die zweite reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Mit einem 5:1-Finalsieg gewann der Vorjahresmeister LTC Prag im Finalspiel gegen den AC Sparta Prag und gewann somit erneut den tschechoslowakischen Meistertitel, der innerhalb einer landesweiten Liga mit zwei Gruppen ausgespielt wurde. Aufgrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs wurde der Spielbetrieb in den nächsten Jahren eingestellt und erst nach Kriegsende zur Saison 1945/46 wieder aufgenommen. Ersatzweise fand in den Kriegsjahren die Meisterschaft des Protektorates Böhmen und Mähren statt. Zudem wurde in der Slowakei eine eigenständige Meisterschaft ausgetragen.

Modus 
Im Gegensatz zum Vorjahr wurde die Liga in zwei Gruppen zu je sieben Mannschaften ausgespielt, wobei sich die beiden Gruppensieger für das Finale qualifizierten.

Tabellen

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
Im Finalspiel setzte sich schließlich der Vorjahresmeister und Sieger der A-Gruppe LTC Prag mit 5:1 gegen den AC Sparta Prag durch. Bester Torschütze der Liga wurde Spielertrainer Mike Buckna vom LTC Prag, der in den insgesamt sechs Spielen seiner Mannschaft 14 Tore erzielte.

Beste Torschützen 
 Mike Buckna (LTC Prag) – 14 Tore
 Josef Maleček (LTC Prag) – 10 Tore
 Jaroslav Drobný (I. ČLTK Prag) – 9 Tore
 Oldřich Hurych (AC Sparta Prag) – 9 Tore
 Drahoš Jirotka (AC Sparta Prag) – 9 Tore
 Wilhelm Heinz (DFK Komotau) – 7 Tore

Meistermannschaft des LTC Prag

Einzelnachweise

Weblinks 
  (tschechisch)

 

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1937/38